NAC — аббревиатура, которая может относиться к следующим объектам:
 N-ацетил-L-цистеин (Ацетилцистеин)
 Network Adapter Card (сетевой адаптер)
 network access controller, контроллер сетевого доступа
 NAC — Nanjing Automobile Corporation, государственное автомобилестроительное предприятие КНР
 Namibia Airports Company — намибийская компания, занимающаяся строительством и улучшением аэропортов на территории Намибии.